ПСФК Черноморец (Бургас) през сезон 2014/2015 година. Включва информация за всички мачове изиграни от отбора, за неговото ръководство и картотекирани играчи по време на кампанията.

Клубът

Ръководство

Треньорско ръководство

Трансфери

Лято 2014

Привлечени 
 3  Иван Стоянов от Несебър (Несебър)
 5  Любомир Гуцев от Пирин (Гоце Делчев)
 7  Стефан Трайков от Академик (Свищов)
 8  Милен Танев от ПФК Бургас
 10  Михаел Орачев от Нефтохимик (Бургас)
 11  Искрен Писаров от Локомотив (София)
 13  Ахмед Хикмет от  Вакер Наутраублинг
 14  Петър Альошев от Любимец 2007 (Любимец)
 16  Стоян Калев от ПФК Бургас
 18  Деян Христов от Спартак (Варна)
 19  Петър Лазаров от Монтана (Монтана)
 23  Ивайло Петров от ПФК Бургас

Напуснали 
 1  Младен Живкович (освободен)
 3  Мартин Димов (освободен)
 4  Милен Василев (освободен)
 7  Милчо Ангелов (освободен)
 8  Милен Гамаков (освободен)
 9  Преслав Йорданов (освободен)
 10  Годфред Бекое (освободен)
 11  Симеон Райков (освободен)
 13  Траян Траянов (освободен)
 14  Жереми Манзоро (освободен)
 17  Ванчо Траянов (освободен)
 19  Станислав Дрянов (освободен)
 20  Яни Пехливанов (освободен)
 21  Александър Дамчевски (освободен)
 23  Франсиско Гомес (освободен)
 25  Крум Стоянов (освободен)
 30  Лъчезар Балтанов (освободен)
 32  Стефано Кунчев (освободен)
 44  Венелин Филипов (освободен)
 45  Славчо Шоколаров (освободен)
 70  Бранимир Костадинов (освободен)
 87  Карлос Фонсека (освободен)

Зима 2015

Привлечени 
 1  Янко Георгиев от ПФК Бургас
 8  Реян Даскалов под наем от Литекс (Ловеч)
 11  Борислав Борисов от ПФК Бургас
 13  Алиш Кальонски от Пирин (Гоце Делчев)
 17  Ивайло Димитров от Локомотив (Пловдив)
 20  Яни Пехливанов от ПФК Бургас
 21  Денил Селимински от Ботев (Луковит)
 22  Цветомир Цонков от ПФК Бургас
 27  Николай Димитров от Хасково 2009 (Хасково)
 44  Галин Димов от Хасково 2009 (Хасково)

Напуснали 
 5  Любомир Гуцев в Септември (Симитли)
 6  Стоян Кижев в ПФК Бургас
 7  Стефан Трайков (освободен)
 11  Искрен Писаров в ОФК Етър
 13  Ахмет Хикмет в Черноморец (Балчик)
 14  Петър Альошев в Ботев (Враца)
 19  Петър Лазаров (освободен)
 22  Стойко Иванов (освободен)
 23  Ивайло Петров (освободен)
 31  Даниел Андреев (освободен)
 73  Даниел Стоянов (освободен)

Контроли

Лято 2014

Зима 2015

Програма

Официални мачове в „Б“ ПФГ

Официални мачове за купата на България

Крайно класиране

Статистика по футболисти 
Последна актуализация:

Топ 5 голмайстори

Външни препратки 
 Черноморец в footballdatabase.eu
 Черноморец в burgas24.bg

2014/15
Черноморец